Boxhorn (luks. Boxer) – wieś w północnym Luksemburgu, w gminie Wincrange. Wieś zamieszkuje 259 osób.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Diekirch